Piombino kan syfta på:

 Furstendömet Piombino – en stat på italienska halvön 1398–1805

Geografi

Italien 

 Piombino Dese, kommun, Veneto, Provincia di Padova, 
 Piombino, kommun, Toscana, Provincia di Livorno,